

Producten

Boeken 
 Black Gold, boek van Anthony Sampson
 Kuifje en het Zwarte Goud, Kuifjealbum

Films 
 Black Gold (1928)
 Black Gold (1947)
 Black Gold (1962)
 Black Gold (2006), documentairefilm over koffiebonen
 Black Gold, Nigeriaanse film over olie uit 2011
 Black Gold, Franse film uit 2011 ook bekend als Day of the Falcon
 Black Gold, Amerikaanse realityserie uit 2008

Spellen 
 Black Gold (computerspel), computerspel uit 1989
 World War III: Black Gold, computerspel uit 2011

Muziek 
 Black Gold, livealbum van Nina Simone uit 1969
 Black Gold, opnames van Jimi Hendrix uit 1970
 Black Gold, lied van Soul Asylum uit 1993
 Black Gold, lied van Millencolin uit 1997
 Black Gold: The Best of Soul Asylum, compilatiealbum van Soul Asylum uit 2000
 Black Gold album van Kutt Calhoun uit 2013
 Black Gold (band), Amerikaanse indierockband

Overig 
 Black Gold (Kentucky), plaats in de Verenigde Staten
 Black Gold (paard), Amerikaans wedstrijdwinnend paard
 Black gold (politiek), corruptie in Taiwan
 ZwartGoud, Nederlandse website met cultuurkritieken